

Onomastica
 Dragan – nome proprio di persona slavo maschile

Persone
 Andrzej Dragan – fotografo polacco
 Giuseppe Costantino Dragan – imprenditore, saggista e accademico rumeno naturalizzato italiano
 Ion Dragan – calciatore moldavo
 Jaromír Dragan – ex hockeista su ghiaccio cecoslovacco
 Stanisław Dragan – pugile polacco

Altro
 Effetto Dragan – tecnica fotografica

Pagine correlate
Drăgan